

Postaci 
 Hua Mulan – bohaterka chińskiej legendy

Filmy 
 Mulan – film animowany Disneya z 1998 roku
 Mulan II – film animowany Disneya z 2004 roku
 Mulan – chiński film pełnometrażowy z 2009 roku
 Mulan – film aktorski Disneya z 2020 roku

Geografia 
 Mulan – powiat w północnych Chinach, w prowincji Heilongjiang
 Mulan Xi – rzeka w Chinach, w prowincji Fujian